Fleischhacker steht für:
 Fleischer, Handwerksberuf

Fleischhacker ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Fleischhacker (1923–2010), deutscher Antifaschist und Journalist
 Gerald Fleischhacker (* 1971), österreichischer Kabarettist, Autor und Moderator

 Hedwig Fleischhacker (1906–1978), deutsche Osteuropahistorikerin

 Michael Fleischhacker (* 1969), österreichischer Journalist
 Robert von Fleischhacker (1855–1937), österreichischer Paläontologe, Anglist und Bürgermeister von Graz
 W. Wolfgang Fleischhacker (* 1953), österreichischer Psychiater und Psychotherapeut sowie Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fleischhauer

Familienname
Berufsname